Verville et Vervil sont deux noms propres très semblables.

Patronyme 

 Alfred Verville, (1890-1970), concepteur aéronautique américain du XXe siècle ;
 Alphonse Verville (1864-1930), plombier, syndicaliste et homme politique fédéral du Québec ;
 François Béroalde de Verville (1556-1626), écrivain français, auteur de Le Moyen de parvenir ;
 Joseph-Achille Verville (1887-1937), notaire et homme politique fédéral et municipal du Québec ;
 Marianne Verville (1994-), actrice québécoise ;
 Monique Roy Verville, (1961-), femme politique québécoise ;
 Nicole Vervil (1920-2005), actrice française ;
 Pierre Verville (1962-), acteur, humoriste et imitateur québécois.

Voir aussi 
 
 Lac Verville (rivière Wapishish)